L'expression Praying Mantis peut renvoyer à 
 Opération Praying Mantis, exécutée dans le cadre de la bataille des plates-formes pétrolières Sassan et Sirri 
 Praying Mantis, un groupe musical